Laie (llibreries), cadena de llibreries
 Laie (Hawaii), entitat de població